Narodowy socjalizm – ustrój polityczny III Rzeszy
 Nederlandse Spoorwegen – koleje holenderskie
 Nasz System – system licytacji brydżowej
 Nuclear Ship – statek o napędzie atomowym (zobacz też skróty przed imionami statków)
 Najświętszy Sakrament – sakrament eucharystii
 Neuroshima – gra RPG
 Nowy Sącz – miasto w województwie małopolskim